Појам Одра (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Одра, река у Чешкој и Пољској.
 Одра (Немачка), река која извире у планини Харц, Немачка
 Одра (Хрватска), река у Хрватској, лева притока Купе
 Одра (Загреб), насеље у Хрватској
 Odra Wschodnia
 Одра Сисачка, је насељено место Хрватској
 ФК Одра, фудбалски клуб из Пољске